Mit Mindestanforderungen an das Risikomanagement werden drei Rundschreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bezeichnet:

 Regelungen für Kreditinstitute, siehe Mindestanforderungen an das Risikomanagement (BA)
 Regelungen für die Versicherungswirtschaft, siehe Mindestanforderungen an das Risikomanagement (VA)
 Regelungen für die Investmentgesellschaften, siehe Mindestanforderungen an das Risikomanagement (InvMaRisk)